

Geografia

Niemcy 
 Minihof – dzielnica Pasawy

Zobacz też 
 Minihof-Liebau